Maartje Remmers (1978-), actrice néerlandaise
 John Remmers, pneumologue